Foxterrier är namnet på två hundraser:

Släthårig foxterrier
Strävhårig foxterrier

Hundrastyper
Terrier